Ксаверівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Ксаверівська сільська рада — Вінницька область, Вінницький район
 Ксаверівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Малинський район
 Ксаверівська сільська рада — Житомирська область, Черняхівський район
 Ксаверівська сільська рада — Київська область, Васильківський район
 Ксаверівська сільська рада — Черкаська область, Городищенський район